Turniej rugby 7 na Igrzyskach Pacyfiku 2015 odbył się w dniach 8–10 lipca 2015 roku na Sir John Guise Outdoor Stadium w stolicy Papui-Nowej Gwinei, Port Moresby.

Informacje ogólne 
W zawodach męskich wzięło udział dziesięć reprezentacji, w tym debiutujący na arenie międzynarodowej zespół Niue, w żeńskich zaś siedem. Mężczyźni rywalizowali w pierwszej fazie podzieleni na dwie pięciozespołowe grupy, a za faworytów uznawane były reprezentacje Fidżi – zwycięzcy sezonu 2014/2015 IRB Sevens World Series – oraz Samoa. Kobiety natomiast walczyły w ramach jednej grupy systemem kołowym, po czym czołowa dwójka zmierzyła się w meczu o złoty medal, a do udziału w nim faworyzowane były Australijki i Fidżijki.

W finałach spotkały się wskazywane przed turniejem zespoły, a w obu lepsze okazały się reprezentacje Fidżi.

Zawody męskie były również eliminacją do turnieju kwalifikacyjnego do sezonu 2016/2017 światowego cyklu.

Podsumowanie

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Turniej mężczyzn

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Turniej kobiet

Faza grupowa

Tabela

Mecze

Faza pucharowa

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Mecz o 1. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Igrzyska Pacyfiku 2015
2015
Rugby union w Papui-Nowej Gwinei
2015 w rugby union